Форинер () британско-америчкa је хард рок група, коју су 1976. године основали музичари Мик Џоунс, Ијан Макдоналд и Лу Грам. Највећи успех постигли су од 1970-их до средине 1980-их година, а до 2005. године продали су преко 80 милиона плоча широм света.

Највећи хитови ове групе су „I Want to Know What Love Is” и „Waiting for a Girl Like You”.

Чланови Групе

Садашњи чланови 
 Мик Џоунс — Прва гитара, клавир, клавијатуре, вокал (1976—данас)
 Том Гимбел — саксофон, гитара, флаута, пратећи вокали (1993, 1995—данас)
 Кели Хансен — први вокал (првобитно у групи Hurricane) (2005—данас)
 Џејсон Бонхам — бубњеви (првобитно у групи Bonham & son i Led Zeppelin.) (2004—данас)
 Џеф Пилсон — бас-гитара, пратећи вокал (првобитно у групи Dokken i Dio) (2004—данас)
 Пол Миркович — клавијатуре, синтисајзер (првобитно у групи Whitesnake) (2007—данас)

Бивши Чланови 
 Лу Грам — Први вокал, удараљке (1976—1990, 1992—2003)
 Денис Елиот — бубњеви (1976—1991)
 Ијан Макдоналд — ритам гитара, клавијатуре, саксофон, флаута, пратећи вокали (1976—1980)
 Ал Гринвуд — клавијатуре, синтисајзер (1976—1980)
 Ед Гаглиарди — бас-гитара, пратећи вокали (1976—1979)
 Рик Вилс — бас-гитара, пратећи вокали (1979—1992)
 Марк Ривера — ритам гитара, клавијатуре, саксофон, флаута, пратећи вокали (1981—1987, 1991—1992)
 Боб Мајо — клавијатуре, ритам гитара (1981—1985)
 Питер Реилик — клавијатуре, синтисајзер (1981—1982)
 Лери Оукс — гитара, клавијатуре, синтисајзер, пратећи вокали (1988. турнеја)
 Лу Кортелези — : саксофон (1988. турнеја)
 Џони Едвардс — први вокал, ритам гитара (1990—1992)
 Лери Абермен — бубњеви (1991—1992)
 Ендру Питерс — бубњеви (1992—1993)
 Брус Тургон — бас-гитара, пратећи вокали (1992—2003)
 Марк Скулман — бубњеви, пратећи вокали (1992—1995, 2000—2002)
 Скот Гилмен — гитара, саксофон, пратећи вокали (1992, 1993—1995)
 Рон Виксо — бубњеви (1995—1998)
 Брајан Тичи — бубњеви (1998—2000, 2007)
 Дени Кармаси — бубњеви (2002)
 Чез Вест — први вокал (2004)
 Џеф Џејкобс — клавијатуре (1991—2007)

Уживо албуми 
 Classic Hits Live/Best of Live (1993)
 Live in '05 (2006)

 Компилације 
 -{Records}- (1982) #10 SAD 7x Платинасти, #58 VB
 -{The Very Best of}- (1992)
 -{The Very Best of... and Beyond}- (1992) #123 SAD 2x Платинасти, #19 VB
 -{JukeBox Hero: Best of}- (1994)
 -{The Platinum Collection}- (1999)
 -{Rough Diamonds #1}- (1999)
 -{Hot Blooded and Other Hits}- (2000)
 -{Anthology: Jukebox Heroes}- (2000)
 -{Complete Greatest Hits}- (2002) #80 SAD Платинасти
 -{The Definitive}- (2002) #33 VB
 -{The Essentials}- (2005)
 -{Extended Versions}- (2006)
 -{The Definitive Collection}- (2006)

 DVD издања 
 2001: Foreigner 2001: 4 2003: Foreigner: All Access Tonight 2007: Alive & Rockin'''

Синглови

Референце

Спољашње везе 
 Službene stranice sastava  
 Foreigner Discography

Америчке поп рок групе
Британске поп рок групе
Музичке групе основане 1976.